Serup (parochie)
 Serup (plaats)